Bacon – carne di maiale, simile alla pancetta, sottoposta a salatura e, talvolta, a processi di affumicatura
 Bacon – singolo di Nick Jonas del 2016
 Bacon – soprannome dell'olotipo di Puijila darwini
 2940 Bacon – asteroide della fascia principale

Persone 
 Charles Bacon – atleta statunitense
 Delia Bacon – scrittrice statunitense
 Francis Bacon (Francesco Bacone) – filosofo, politico e saggista inglese
 Francis Bacon – pittore irlandese
 Francis Thomas Bacon – ingegnere britannico
 Henry Bacon – architetto statunitense
 Henry Bacon – cestista statunitense
 John Bacon – scultore inglese
 Jono Bacon – giornalista, hacker e cantante britannico
 Kevin Bacon – attore, regista e produttore cinematografico statunitense
 Leonard Bacon – religioso statunitense
 Lloyd Bacon – regista e attore statunitense
 Nicholas Bacon – politico britannico
 Reginald Bacon – ammiraglio britannico
 Robert Bacon – politico e diplomatico statunitense
 Roger Bacon (Ruggero Bacone) – filosofo, scienziato, teologo ed alchimista inglese
 Stanley Bacon – lottatore britannico
 Tom Bacon – attore britannico